Moinho Deuner é um prédio histórico localizado no município de Campo Bom, Rio Grande do Sul.

De propriedade particular, foi indicado para preservação nos anos 90, perfazendo o conjunto com sua roda d'água e maquinários, o prédio em ruínas que o suporta, o paiol Deuner e a casa eclética dos anos 20, denominada Casa Deuner.

Um projeto da prefeitura municipal nos anos 80, durante a gestão do Prefeito Kopitke, previa seu uso como parque, centro cultural e museu municipal, mas foi abandonado pelas gestões posteriores.

O local se encontra em ruínas, com exceção da Casa Deuner.

Localiza-se no bairro Rio Branco, ao final da Rua dos Andradas, antiga estrada de ligação entre Campo Bom e Sapiranga.

Referências 
LANG, Guido e KNEWITZ, Andréia. Inventário do Patrimônio Cultural de Campo Bom. Campo Bom: IPHAN, 1996.
SPERB, Angela. Campo Bom: Escola e Comunidade contando sua história. Campo Bom: Caeté, 1988.

Ver também
 Campo Bom
Edifícios de Campo Bom